Felsmann József (1835–1929) tanár, iskolaigazgató
 Felsmann József (1945) külkereskedő, lapkiadó, újságíró, szerkesztő